Шоттки (нем. Schottky) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Шоттки, Вальтер (1886—1976) — немецкий физик и изобретатель.
 Шоттки, Юлиус Макс (1794—1849) — австрийский историк и литератор.